Dianeura är ett släkte av fjärilar. Dianeura ingår i familjen Anomoeotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Dianeura